Die World Championship of Online Poker 2007 war die sechste Austragung der Onlinepoker-Weltmeisterschaft und fand vom 14. September bis 1. Oktober 2007 auf der Plattform PokerStars statt.

Turnierplan 
Mark Teltscher war unter dem Nickname TheV0id eigentlich der Gewinner des Main Events, er hatte das Turnier jedoch mit mehreren Accounts gespielt und sich so einen strafbaren Vorteil verschafft. Zwei Wochen nach dem Main Event wurde er von PokerStars disqualifiziert und ka$ino zum Gewinner erklärt.

Weblinks 
 Offizielle Website der WCOOP (englisch)

Einzelnachweise 

2007
Pokerturnierserie 2007